Miss steht für:
 Cache Miss, das Nichtauffinden angeforderter Daten im Cache
 englische Anredeform einer Frau, siehe auch die neutrale Form Ms.
 Titel für Schönheitsköniginnen, siehe Schönheitswettbewerb
 Miss (Zeitschrift), ist ein 2002 gegründetes österreichisches Lifestyle-Magazin für Frauen.
 Misserfolg, Reinfall, Pleite, meist aus kommerzieller Sicht
 eine besondere Wertung eines Fouls beim Snooker, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Miss
 Miss, Originaltitel der Filmkomödie Miss Beautiful von Ruben Alvès

Miss oder MISS ist die Abkürzung für:
 Man In Space Soonest, frühes bemanntes Weltraumprogramm der US Air Force
 Minimal-invasive Strabismuschirurgie (MISS, Minimally Invasive Strabismus Surgery), eine Technik von Augenmuskeloperationen, bspw. bei Schielerkrankungen
 Mississippi (Bundesstaat), US-Bundesstaat
 Master in Intelligence and Security Studies

Miss bzw. Miß ist der Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Erich Miß (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans-Peter Miss (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Konrad Miß (1880–1952), deutscher Landrat
 Miss Read (1913–2012), englische Schriftstellerin

Siehe auch:
 
 Mistress
 Miss Germany
 Miss Schweiz
 Miss Austria
 Miss Liechtenstein
 Miss Portugal
 Miss Ukraine
 Miss World
 Miss Universum

MISS